SFU est un sigle qui peut désigner :
 Université Simon Fraser ;
 Solar Flux Unit valant 10000 Jansky
 Services for UNIX ;
 Soul Flower Union (ou Soul Flower Mononoke Summit) groupe de punk rock japonais fortement influencé par le Chindon ;
 Six Feet Under, série américaine créée par Alan Ball ;
 Six Feet Under, groupe de death metal américain ;
 Société française des urbanistes.
 SFU une plateforme spatiale japonaise lancée en 1995 et récupérée en 1996.